Northeast (Seattle), een stadsdistrict van Seattle
 Northeast (film), een film uit 2005